Роберт Арзуманян:
 Арзуманян, Роберт Андраникович (1940—2000) — советский и армянский государственный и партийный деятель, дипломат.
 Арзуманян, Роберт Норайрович (род. 1985) — армянский футболист, защитник.